Международный аэропорт Лансинг (англ. Lansing Capital Region International Airport), (IATA: LAN, ICAO: KLAN, FAA LID: LAN) — международный коммерческий аэропорт, расположенный в городе Лансинг (Мичиган), США.

Аэропорт занимает территорию площадью 874 гектара, расположен на высоте 262 метров над уровнем моря, эксплуатирует три взлётно-посадочные полосы. По классификации ИКАО Международный аэропорт Лансинг относится к аэропортам класса C.

Авиакомпании и направления полётов

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Международного аэропорта Лансинг
 Официальный сайт Port Лансинг
 OAG Schedules for LAN

Лансинг
Лансинг